Миссал — богослужебная книга
 Миссал (Бразилия) — муниципалитет в штате Парана